Harmonia (en grec antic Ἁρμονία), segons la llegenda tebana, és un personatge mitològic, filla d'Ares i Afrodita. Quan Atenea va assignar a Cadme el govern de Tebes, Zeus li va donar a Harmonia com a dona i tots els deus de l'Olimp estigueren presents a les noces que van tenir lloc a la Cadmea (la ciutadella de Tebes). Van portar-hi presents, els més cèlebres van ser un vestit i un collaret. El vestit era un present d'Atena (o d'Afrodita), teixit per les Càrites, i el collaret era un present d'Hefest. També es deia que va ser el mateix Cadme qui li va donar els dos presents, i que els havia aconseguit indirectament d'Europa, a qui Zeus els havia donat en temps dels seus amors. Una altra tradició deia que el vestit era obra d'Atena i Hefest. Els dos déus havien emmetzinat el vestit amb un verí que va provocar la infecció de la descendència d'Harmonia. La raó d'aquesta acció era l'odi que sentien per Harmonia per haver estat fruit dels amors d'Hares i Afrodita. Il·liri fou fill seu i de Cadme.

Referències

Vegeu també 
 Harmonia (mitologia)

Déus olímpics menors
Harmonia (filla d'Ares)